Les Jeunesses Musicales Canada.
 Les jeunesses musicales de France.
 La Fédération des Jeunesses musicales Wallonie-Bruxelles en Belgique.
 Les Jeunesses musicales, un film de Claude Jutra produit en 1956.